Qaraağac – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Qaraağac – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Qaraağac – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian